Oliveto puede estar vinculado o hacer referencia a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Toponimia 
 Oliveto Citra, localidad y comune italiana de la provincia de Salerno, región de Campania.
 Oliveto Lario, localidad y comune italiana de la provincia de Lecco, región de Lombardía.
 Oliveto Lucano, municipio italiano situado en el territorio de la provincia de Matera, en Basilicata.
 San Marzano Oliveto, localidad y comune italiana de la provincia de Asti, región de Piamonte.

Personas 
 Noemí Oliveto (1955-), también conocida como Noemí Flavia Oliveto, licenciada en psicología y política argentina, que fue diputada de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires entre 2003 y 2007.
 Paula Oliveto (1973-), también conocida como Paula Mariana Oliveto Lago, abogada y política argentina.
 Pedro Navarro, conde de Oliveto (h.1460-h.1528), noble, marino, ingeniero, y militar navarro, célebre por su actuación durante las Guerras de Italia y del Norte de África.

Miscelánea 
 Castillo de Oliveto, palacio fortificado italiano que se encuentra en Castelfiorentino, en la Provincia de Florencia.
 Condado de Oliveto, título nobiliario español creado el 22 de diciembre de 1515 por el rey Fernando el Católico, a favor de Ramón Folch de Cardona y Requeséns, I duque de Soma y XI barón de Bellpuig.